Bari (stad), een Italiaanse stad
Bari (provincie), een van de vijf provincies van de Italiaanse regio Apulië
Bari (metropolitane stad)
Emiraat Bari (847-871)
Bari (dans), Antilliaanse dans
Bari (Somalië), een provincie in Somalië
Bari (indianenstam), een indianenstam uit Colombia
AS Bari, een Italiaanse voetbalclub